Вольненский сельский округ

Адыгея 

 Вольненский сельский округ Кошехабльского района (до 2004 года)

Краснодарский край 

 Вольненский сельский округ Успенского района